Flavius Josephus, Joods-Romeins geschiedschrijver uit de 1e eeuw
 Josephus van Antiochië, Syrisch patriarch van Antiochië (790-792)

zie ook:
 Jozef (doorverwijspagina)